Clément Thomas est un patronyme d'origine française, pouvant désigner :
 Jacques Léon Clément-Thomas (1809-1871), général français tué lors des évènements de la Commune de Paris ;
 Clément Thomas (né en 1840), gouverneur colonial français ;
 Clément Thomas (?-2019), acteur français, fils de Pascal Thomas ;
 Clément Thomas, hockeyeur français de Dunkerque.